Bally Midway désigne l'entreprise Bally Midway Manufacturing Company, née de la fusion en 1981 de Midway Manufacturing Company avec la division flipper de Bally Manufacturing :

 De 1981 à 1988, l'entreprise est sous la holding de Bally Manufacturing ;
 De 1988 à 1998, l'entreprise est sous la holding de WMS Industries ;
 En 1996, Bally Midway Manufacturing Company est renommé Midway Games et prend son indépendance en 1998.